Шахинде́ж или Шахинде́дж () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Шахиндеж.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Кешаворз (بخش كشاورز)
Население области на 2006 год составляло 89 356 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Западного Азербайджана